Добри́ня — слов'янське чоловіче ім'я, що означає «добрий у значенні „сильний“, „здоровий“». Імена по батькові - Добринич, Добринівна. Від імені пішли прізвища: Добринін, Добриненко, Добринюк, Добринченко, Добринчук, Добринець, Добриневич, Добринський, Добриневський.

Відповідності 
В інших народів імені Добриня відповідають імена:

 
біл. Дабрыня

Персоналії 
 Добриня — історична особа, дядько та воєвода Володимира Великого, можливий прототип билинного богатиря Добрині Микитича.

Посилання 
 Язычество славян. Славянские имена 
 Рідні імена

Чоловічі імена
Українські імена